IRRC steht als Abkürzung für:

 Idaho Rangeland Ressource Commission, eine staatliche Behörde, deren primäre Aufgabe es  ist, Weideland und Viehzucht zu erhalten und zu verbessern, Sitz in Emmet, US-Bundesstaat Idaho 
 International Rescue and Relief Committee, bis 1942 Vorgänger von International Rescue Committee, eine internationale Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Kriegsopfer und verleiht jährlich den Freedom Award  
 Investor Responsibility Research Center, eine Non-Profit Organisation, führt verbreitet Forschung über die Methoden zur Einbindung der Corporate Governance über Verantwortung in der Entscheidungsfindung, Hauptsitz in New York City
 International Review of the Red Cross, ein vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zusammen mit Cambridge University Press vierteljährlich herausgegebenes Journal
 International Road Racing Championship, eine Rennserie für Motorräder in den Klassen Open 1000 (Superbike) und Open 600 (Supersport), welche auf Straßenkursen ausgetragen wird

Abkürzung